Рогнвальд (Рагнальд, Рагенольд; ; умер около 930) — граф Нанта с 919 года.

Биография 
Рогнвальд был норвежским викингом знатного происхождения. В 919 году он совершил набеги на долину реки Луары, после чего взял под контроль графство Нант. При этом он сместил графа Анжу и Нанта Фулька I, который оказался не в состоянии защищать свои владения в Бретани, захваченные им ранее.

В 921 году в дело вмешался правитель Западно-Франкского государства Роберт I. Он в течение пяти месяцев осаждал Рогнвальда и в конце концов захватил того в плен. Роберт уступил Рогнвальду опустошенные им Нант и другие владение в Бретани, с условием, что тот обратится в христианство.

В 922 году Рогнвальд участвовал в свержении короля Карла III Простоватого, а в 923 году вместе с герцогом Нормандии Роллоном опустошил земли по берегам реки Уазы. Новый король Рауль отправился в Нормандию для прекращения военных действий норманнов. Переговоры завершились в пользу Роллону, который, кроме Руана, стал ещё обладателем  и Бессена.

Однако Рогнвальд, который пока не получил новых земель от Рауля, опустошил владения между Луарой и Сеной. Герцогу Аквитании Гильому II и маркграфу Нейстрии Гуго Великому пришлось иметь дело с Рогнвальдом, который вернулся в Бретань. В следующем году Рогнвальд принялся опустошать Бургундию. Однако граф Сенса Гарнье, граф Дижона Манасия II и   нанесли ему серьёзное поражение 6 декабря 924 года.

В 927 году король Рауль заключил мир с преемником Роллона Вильгельмом I и провел новую кампанию против Нанта. Гуго Великий и Герберт II де Вермандуа осаждались Рогнвальдом в течение пяти недель, чем последний отстоял независимость Нанта.

Рогнвальд правил только в пределах своего графства и игнорировал близлежащие территории, захваченные викингами, такие как Морбиан, Корнуай, Леон, Трегор и Доль.

В книге «Чудеса Святого Бенедикта» сказано, что Рогнвальд умер после попытки ограбить аббатство Флёри, в результате вмешательства святого. На самом деле Рогнвальд умер, вероятно, от болезни около 930 года, после чего графом стал также викинг по имени Инкон.

Литература 
 
 
 
 

Умершие в X веке
Графы Нанта
Правители Европы X века
Предводители викингов
Персоналии Бретани X века